Sharji ist der Familienname folgender Personen:
 Amour Masoud Al-Sharji (* 1964), omanischer Leichtathlet
 Barakat Al-Sharji (* 1967), omanischer Leichtathlet